Springville (Alabama).
 Springville (Califòrnia).
 Springville (Iowa).
 Springville (Nova York).
 Springville (Utah).